La Coppa del Mondo di scacchi 2011 è stato un torneo scacchistico organizzato dalla FIDE, parte delle qualificazioni al campionato del mondo 2013. Si è svolto a Chanty-Mansijsk, in Russia, dal 28 agosto al 21 settembre, nella formula del torneo ad eliminazione diretta tra 128 giocatori. È stata la sesta edizione della Coppa del Mondo.

Il vincitore è stato Pëtr Svidler, che ha sconfitto in finale Aleksandr Griščuk per 2,5 a 1,5; il terzo posto (e ultimo per la qualificazione al mondiale) è stato ottenuto da Vasyl' Ivančuk, che ha battuto 2,5-1,5 Ruslan Ponomarëv.

Formula 
Come nelle precedenti Coppe del Mondo a partire dal 2005, il torneo si è svolto ad eliminazione diretta tra 128 giocatori, ogni turno composto da due partite a tempo lungo seguite eventualmente da spareggi a tempo di riflessione minore. Ad eccezione della finale, si sono svolte:
due partite con tempo di riflessione di 90 minuti a giocatore per le prime 40 mosse, più 30 minuti dalla quarantunesima, più 30 secondi a mossa a partire dalla prima mossa;
in caso di parità, due partite da 25 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 10 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 5 minuti a giocatore più 3 secondi a mossa;
infine, una partita Armageddon: il Bianco riceve 5 minuti, il Nero 4, ed entrambi 3 secondi a mossa dopo la 61esima, ma in caso di patta il Nero passa il turno.

Nella finale si sono svolte invece quattro partite a tempo lungo, mentre gli eventuali spareggi sarebbero stati effettuati con le stesse modalità degli altri turni.

Le partite a tempo lungo di ogni turno sono state disputate in due giorni successivi, mentre gli spareggi il giorno seguente.

Giocatori partecipanti 
I 128 giocatori qualificati sono stati:
3 giocatori dalla Coppa del Mondo 2009 (Ruslan Ponomarëv, Vladimir Malachov, Sergej Karjakin);
la campionessa mondiale femminile 2010 (Hou Yifan);
i campioni juniores 2009 (Maxime Vachier-Lagrave) e 2010 (Dmitrij Andrejkin);
90 giocatori dalle qualificazioni continentali:
46 dall'Europa: 23 dal campionato europeo 2010 e 23 dai campionato 2011;
19 dall'America: 1 dal campionato panamericano 2010, 6 dal campionato 2011 e 12 da tornei zonali;
19 dall'Asia: 1 dal campionato asiatico 2010, 6 dal campionato 2011 e 12 da tornei zonali;
6 dall'Africa: 3 dal campionato africano 2011 e 3 da tornei zonali;
22 giocatori con la media Elo più alta tra il luglio 2010 e il gennaio 2011;
6 nominati dal presidente della FIDE;
4 scelti dagli organizzatori.

Lista 
I giocatori sono elencati in ordine di punteggio Elo a luglio 2011; sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato. Accanto a loro è indicato il punteggio Elo e la modalità di qualificazione.

Sergej Karjakin (), 2788 (Coppa del Mondo 2009)
Vasyl' Ivančuk (), 2768 (rating)
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2765 (rating)
Ruslan Ponomarëv (), 2764 (Coppa del Mondo 2009)
Vüqar Həşimov (), 2760 (rating)
Aleksandr Griščuk (), 2746 (rating)
Teymur Rəcəbov (), 2744 (rating)
Gata Kamskij (), 2741 (rating)
Pëtr Svidler (), 2739 (rating)
Dmitrij Jakovenko (), 2736 (rating)
Nikita Vitjugov (), 2733 (rating)
Zoltán Almási (), 2726 (europeo 2010)
Francisco Vallejo Pons (), 2724 (rating)
David Navara (), 2722 (rating)
Maxime Vachier-Lagrave (), 2722 (J09)
Leinier Domínguez (), 2719 (rating)
Wang Hao (), 2718 (rating)
Péter Lékó (), 2717 (rating)
Oleksandr Moïsejenko (), 2715 (europeo 2011)
Lê Quang Liêm (), 2715 (asiatico 2010)
Michael Adams (), 2715 (rating)
Aleksej Širov (), 2714 (rating)
Baadur Jobava (), 2713 (europeo 2010)
Fabiano Caruana (), 2711 (rating)
Jan Nepomnjaščij (), 2711 (europeo 2010)
Étienne Bacrot (), 2710 (rating)
Wang Yue (), 2709 (rating)
Evgenij Tomaševskij (), 2707 (europeo 2010)
Zachar Jefymenko (), 2706 (europeo 2010)
Vladimir Malachov (), 2706 (Coppa del Mondo 2009)
Emil Sutovskij (), 2700 (nominato dal presidente FIDE)
Sergey Movsesyan (), 2700 (europeo 2010)
Judit Polgár (), 2699 (europeo 2011)
Laurent Fressinet (), 2698 (rating)
Pavlo El'janov (), 2697 (rating)
Ferenc Berkes (), 2696 (europeo 2010)
Dmitrij Andrejkin (), 2696 (campione juniores 2010)
Aleksandr Morozevič (), 2694 (rating)
Sjarhej Žyhalka (), 2689 (europeo 2011)
Aleksandr Rjazancev (), 2688 (europeo 2011)
Radosław Wojtaszek (), 2683 (europeo 2011)
Vladimir Potkin (), 2682 (europeo 2010)
Peter Heine Nielsen (), 2681 (nominato dal presidente FIDE)
Boris Gračëv (), 2680 (europeo 2010)
Ėrnesto Inarkiev (), 2679 (europeo 2011)
Rauf Məmmədov (), 2679 (europeo 2010)
Michail Kobalija (), 2679 (europeo 2011)
Viktor Bologan (), 2678 (nominato dal presidente FIDE)
Bu Xiangzhi (), 2675 (zonale 3.5)
Aleksandr Oniščuk (), 2675 (zonale 2.1)
Lázaro Bruzón (), 2673 (zonale 2.3)
Yu Yangyi (), 2672 (asiatico 2011)
Anton Korobov (), 2671 (europeo 2011)
Pendyala Harikrishna (), 2669 (asiatico 2011)
Li Chao (), 2669 (zonale 3.5)
Rustam Qosimjonov (), 2669 (nominato dal presidente FIDE)
Vladimir Hakobyan (), 2667 (europeo 2010)
Sébastien Feller (), 2666 (europeo 2011)
Artëm Timofeev (), 2665 (europeo 2010)
Ni Hua (), 2662 (asiatico 2010)
Daniel Fridman (), 2659 (europeo 2011)
Evgenij Alekseev (), 2659 (europeo 2010)
Wesley So (), 2658 (asiatico 2010)
Ding Liren (), 2654 (nominato dal presidente FIDE)
Markus Ragger (), 2651 (europeo 2011)
Constantin Lupulescu (), 2650 (europeo 2011)
Il'dar Chajrullin (), 2649 (europeo 2011)
Sjarhej Azaraŭ (), 2648 (europeo 2011)
Viorel Iordăchescu (), 2646 (europeo 2011)
Parimarjan Negi (), 2642 (zonale 3.7)
Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2641 (europeo 2010)
Nguyên Ngoc Truong Son (), 2637 (asiatico 2011)
Maxim Rodshtein (), 2637 (europeo 2010)
Zhou Jianchao (), 2636 (asiatico 2010)
Mircea Pârligras (), 2636 (europeo 2011)
Yuniesky Quesada Pérez (), 2635 (panamericano 2011)
Ivan Ivanišević (), 2633 (europeo 2011)
Ahmed Adly (), 2631 (campionato africano)
Bartosz Soćko (), 2631 (europeo 2010)
Igor' Lysyj (), 2629 (europeo 2010)
Abhijeet Gupta (), 2627 (asiatico 2010)
Iván Salgado López (), 2626 (europeo 2010)
Evgenij Romanov (), 2624 (europeo 2011)
Evgeny Postny (), 2618 (europeo 2011)
Jurij Šul'man (), 2617 (zonale 2.1)
Arman Pašikyan (), 2616 (europeo 2010)
Jurij Drozdovs'kyj (), 2614 (europeo 2010)
Mark Bluvshtein (), 2611 (panamericano 2011)
Anton Filippov (), 2606 (zonale 3.4)
Stelios Halkias (), 2600 (europeo 2010)
Murtas Kazhgaleyev (), 2597 (zonale 3.4)
Sandro Mareco (), 2597 (zonale 2.5)
Jaroslav Žerebuch (), 2590 (europeo 2011)
Rinat Jumabayev (), 2589 (asiatico 2011)
Fidel Corrales Jiménez (), 2585 (panamericano 2011)
Hou Yifan (), 2575 (campionessa mondiale femminile)
Evgenij Vorob'ëv (), 2574 (europeo 2010)
Rubén Felgaer (), 2573 (zonale 2.5)
Vlastimil Babula (), 2572 (europeo 2010)
Zhao Zong-Yuan (), 2570 (zonale 3.6)
Alexandr Fier (), 2566 (zonale 2.4)
Ray Robson (), 2560 (zonale 2.1)
MI Isan Reynald Ortiz Suarez (), 2556(panamericano 2011)
Aleksej Pridorožnyj (), 2550 (nominato dagli organizzatori)
Namig Guliyev (), 2549 (europeo 2011)
Manuel Leon Hoyos (), 2548 (zonale 2.3)
Mark Paragua (), 2545 (zonale 3.3)
Susanto Megaranto (), 2544 (zonale 3.3)
Baris Esen (), 2543 (europeo 2011)
Samuel Shankland (), 2539 (zonale 2.1)
Aleksandr Ivanov (), 2538 (zonale 2.1)
Elshan Moradiabadi (), 2532 (nominato dal presidente FIDE)
Ziaur Rahman (), 2528 (zonale 3.2)
Nikolaj Kabanov (), 2520 (nominato dagli organizzatori)
Jorge Cori (), 2514 (panamericano 2011)
Essam El Gindy (), 2510 (campionato africano)
Aleksej Bezgodov (), 2503 (nominato dagli organizzatori)
Saleh Salem (), 2493 (zonale 3.1)
Darcy Lima (), 2493 (panamericano 2010)
MI Diego Rafael Di Berardino (), 2480 (zonale 2.4)
Frank De La Paz Perdomo (), 2477 (panamericano 2011)
MI Vladimir Genba (), 2452, (nominato dagli organizzatori)
MI Eric Hansen (), 2449, (zonale 2.2)
MI Robert Gwaze (), 2434 (zonale 4.3)
Hatim Ibrahim (), 2402 (nessun titolo, zonale 4.2)
MF Henry Robert Steel (), 2362 (campionato africano)
MI Mejdi Kaabi (), 2344 (zonale 4.1)

Turni 1-4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Finale

Finale per il terzo posto

Note

Collegamenti esterni 

Scacchi nel 2011
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
 2011
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk